Les Piliers de la création peut désigner :

Astronomie 
 Les Piliers de la création, célèbre photographie de poussière interstellaire prise par le télescope spatial Hubble en 1995.

Littérature 
 Les Piliers de la création ( en anglais), septième roman du cycle de L'Épée de vérité de Terry Goodkind, paru en 2001.